Kovač je lahko:

 Kovač - poklic
 Kovač (priimek) - pogost priimek
 Kovač (riba) - vrsta morske ribe